Golly – program Open Source do symulacji automatów komórkowych
 Golly – gęś z filmu Pajęczyna Charlotty
 Golly Gopher – postać z serialu Co gryzie Jimmy’ego?